Гран-при Великобритании — 8-й Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проходил с 9 по 11 июня на автодроме Сильверстоуна в Великобритании, родине мирового автоспорта. Гонку выиграл Фернандо Алонсо, лидировавший практически бессменно от старта до финиша и поставивший лучший круг в гонке. Второе место занял Михаэль Шумахер, несмотря на более раннюю дозаправку опередивший на втором пит-стопе занявшего третье место Кими Райкконена.

Свободные заезды 
Лучшее время первой части пятничных свободных заездов поставил Александр Вурц (1:21,946). Во второй части тест гонщик команды BMW Роберт Кубица улучшил это время с результатом 1:21,082, который был лучше 2-го результата Джанкарло Физикеллы более, чем на секунду.
Подробные результаты пятничных свободных заездов: .

Михаэль Шумахер показал лучшее время в субботу с результатом 1:20,919 Подробные результаты субботних свободных заездов: .

Квалификация

Гонка 
Гонку в Великобритании выиграл Фернандо Алонсо, не оставив соперникам ни единого шанса. На старте на протяжении нескольких кругов он с трудом сдерживал атаки Кими Райкконена, которого вплотную преследовал Михаэль Шумахер, но затем смог оторваться от преследователей и без помех довёл гонку до победного финиша. Алонсо мог занести в свою статистику даже большой шлем, но выбранная стратегия заставила его на несколько кругов пропустить в лидеры Джанкарло Физикеллу.

Старт гонки прошёл довольно гладко, но уже через несколько поворотов машину Ральфа Шумахера занесло, в результате чего произошла авария, приведшая к сходу самого Шумахера и Марка Уэббера. Также пострадал Скотт Спид, которому пришлось сильно заехать на траву, чтобы избежать столкновения. Это привело к механическим проблемам, в результате которых американец, заехав в боксы, уже не смог покинуть их.

Главной неожиданностью гонки оказалось распределение мест на подиуме. После того, как Алонсо ушёл в отрыв, борьба шла только за 2-е место между Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном. И на первый, и на второй пит-стоп Райкконен отправился позже немца, что должно было ему позволить не только сохранить 2-е место, но и немного оторваться от преследователя. Однако если на 1-м пит-стопе так и случилось, то на втором ввиду падения темпа Райкконена и отличного круга Шумахера последний смог выйти вперёд несмотря на более ранний пит-стоп.

Главным неудачником Гран-при стал британец Дженсон Баттон: после неудачи в квалификации, он стартовал с 19-го места, начало гонки провёл очень браво, прорвавшись на 11-е место, но затем сошёл на 10-м круге из-за проблем с мотором. Также не смог добиться хороших результатов и его партнёр Рубенс Баррикелло: стартовав с 6-го места, он финишировал лишь 10-м. Джанкарло Физикелла, напротив, смог благодаря более выгодной стратегии опередить Фелипе Массу и занять 4-е место. Мог создать интригу Ник Хайдфельд, одно время шедший на 2-й позиции, однако заминка в боксах свела его шансы на нет, и он финишировал лишь 7-м.

|}

Лучший круг: Фернандо Алонсо — 1:21,599, на 21-м круге.

Лидеры гонки:

Лучшее время уик-енда показал в квалификации Фернандо Алонсо: 1:20,253.

 Старт в Гран-при Великобритании стал 200-м стартом в гонках у команды Renault.

Ссылки 
 
 
 
 2006 British Grand Prix — результаты Гран-при на официальном сайте Формулы-1.
 После гонки — комментарии гонщиков и руководителей команд после гонки.
 Официальный сайт
 диаграмма гонки - McLarenf-1.com

Гран-при Великобритании